Die Schachweltmeisterschaft 2000 war ein Zweikampf, bei dem der amtierende „klassische“ Schachweltmeister Garri Kasparow seinen Titel an Wladimir Kramnik verlor. Die Veranstaltung fand in London statt.

Vorgeschichte 
Es war Kasparows dritte Titelverteidigung, nachdem er sich 1993 mit der Gründung der Professional Chess Association (PCA) vom Weltschachbund FIDE losgesagt hatte, und seine sechste insgesamt, seit er 1985 Weltmeister geworden war. Zuvor hatte er 1993 gegen Nigel Short und 1995 gegen Viswanathan Anand gewonnen. Nach der Auflösung der PCA im Jahr 1996 hatte zwei Jahre später Alexei Schirow einen von der PCA-Nachfolgeorganisation World Chess Council organisierten Wettkampf gegen Wladimir Kramnik gewonnen und sich damit eigentlich für einen Titelkampf gegen Kasparow qualifiziert. Nachdem es nicht gelang, Sponsoren für diesen Wettkampf zu interessieren, wählte Kasparow selbst seinen ehemaligen Schüler Kramnik als Gegner aus. Mit einer Elo-Zahl von 2849 galt Kasparow als klarer Favorit gegen Kramnik (2770).

Organisation und Regeln 
Der Wettkampf war auf 16 Partien angesetzt. Im Falle eines Unentschiedens sollte Kasparow seinen Titel behalten. Der Preisfonds belief sich auf 2 Millionen US-Dollar. Dies war die erste Schach-WM, die live im Internet übertragen wurde. Austragungsort waren die Riverside Studios im Londoner Stadtteil Hammersmith.

Verlauf 
Das Match begann am 8. Oktober 2000 und endete am 4. November mit einem Sieg Kramniks. Bemerkenswert war, dass Kasparow keine einzige Partie gewinnen konnte. Kramnik wandte mit Schwarz erfolgreich die Berliner Verteidigung an, gegen die Kasparow kein Mittel fand.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachweltmeisterschaft 2000
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! Siege !! Punkte
|-
| align=left | Kasparow || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 0 || 6½
|-
| align=left | Kramnik ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 2 || 8½
|}

1. Partie 

 Kasparow-Kramnik ½:½
 Moskau, 8. Oktober 2000
 Spanische Partie (Berliner Verteidigung), C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8+ Kxd8 9. Sc3 Ld7 10. b3 h6 11. Lb2 Kc8 12. h3 b6 13. Tad1 Se7 14. Se2 Sg6 15. Se1 h5 16. Sd3 c5 17. c4 a5 18. a4 h4 19. Sc3 Le6 20. Sd5 Kb7 21. Se3 Th5 22. Lc3 Te8 23. Td2 Kc8 24. f4 Se7 25. Sf2 Sf5 ½:½

2. Partie 

 Kramnik-Kasparow 1:0
 Moskau, 10. Oktober 2000
 Grünfeldindische Verteidigung, D85
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Sf3 c5 8. Le3 Da5 9. Dd2 Lg4 10. Tb1 a6 11. Txb7 Lxf3 12. gxf3 Sc6 13. Lc4 0–0 14. 0–0 cxd4 15. cxd4 Lxd4 16. Ld5 Lc3 17. Dc1 Sd4 18. Lxd4 Lxd4 19. Txe7 Ta7 20. Txa7 Lxa7 21. f4 Dd8 22. Dc3 Lb8 23. Df3 Dh4 24. e5 g5 25. Te1 Dxf4 26. Dxf4 gxf4 27. e6 fxe6 28. Txe6 Kg7 29. Txa6 Tf5 30. Le4 Te5 31. f3 Te7 32. a4 Ta7 33. Tb6 Le5 34. Tb4 Td7 35. Kg2 Td2+ 36. Kh3 h5 37. Tb5 Kf6 38. a5 Ta2 39. Tb6+ Ke7?? 40. Ld5 1:0

3. Partie 

 Kasparow-Kramnik ½:½
 Moskau, 12. Oktober 2000
 Spanische Partie (Berliner Verteidigung), C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8+ Kxd8 9. Sc3 Ld7 10. b3 h6 11. Lb2 Kc8 12. Tad1 b6 13. Se2 c5 14. c4 Lc6 15. Sf4 Kb7 16. Sd5 Se7 17. Tfe1 Tg8 18. Sf4 g5 19. Sh5 Tg6 20. Sf6 Lg7 21. Td3 Lxf3 22. Txf3 Lxf6 23. exf6 Sc6 24. Td3 Tf8 25. Te4 Kc8 26. f4 gxf4 27. Txf4 Te8 28. Lc3 Te2 29. Tf2 Te4 30. Th3 a5 31. Th5 a4 32. bxa4 Txc4 33. Ld2 Txa4 34. Txh6 Tg8 35. Th7 Txa2 36. Txf7 Se5 37. Tg7 Tf8 38. h3 c4 39. Te7 Sd3 40. f7 Sxf2 41. Te8+ Kd7 42. Txf8 Ke7 43. Tc8 Kxf7 44. Txc7+ Ke6 45. Le3 Sd1 46. Lxb6 c3 47. h4 Ta6 48. Ld4 Ta4 49. Lxc3 Sxc3 50. Txc3 Txh4 51. Tf3 Th5 52. Kf2 Tg5 53. Tf8 Ke5 ½:½

4. Partie 

 Kramnik-Kasparow ½:½
 Moskau, 14. Oktober 2000
 Angenommenes Damengambit, D27
 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 e6 4. e3 c5 5. Lxc4 a6 6. 0–0 Sf6 7. dxc5 Dxd1 8. Txd1 Lxc5 9. Sbd2 Sbd7 10. Le2 b6 11. Sb3 Le7 12. Sfd4 Lb7 13. f3 0–0 14. e4 Tfc8 15. Le3 Kf8 16. Sd2 Se5 17. S4b3 Tc6 18. Tac1 Tac8 19. Txc6 Txc6 20. g4 h6 21. h4 Lc8 22. g5 hxg5 23. hxg5 Sfd7 24. f4 Sg6 25. Sf3 Tc2 26. Lxa6 Lxa6 27. Txd7 Txb2 28. Ta7 Lb5 29. f5 exf5 30. exf5 Te2 31. Sfd4 Te1+ 32. Kf2 Tf1+ 33. Kg2 Sh4+ 34. Kh3 Th1+ 35. Kg4 Le8 36. Lf2 Sg2 37. Ta8 Tf1 38. Kf3 Sh4+ 39. Ke2 Th1 40. Sb5 Lxg5 41. Sc7 Ke7 42. Sxe8 Sxf5 43. Lxb6 Kd7 44. a4 Th3 45. Sc5+ Kc6 46. a5 Te3+ 47. Kd1 Te7 48. Tc8+ Kb5 49. Se4 Txe4 50. Tc5+ Ka6 51. Sc7+ Kb7 52. Txf5 Le3 53. Lxe3 Txe3 54. Txf7 Te5 55. a6+ Kb6 56. Txg7 Ta5 57. Kd2 Ta1 58. Kc2 Th1 59. Kb2 (59. Tg8!! gewinnt...) Th8 60. Kb3 Tc8 61. a7 Kxa7 62. Kb4 Kb6 63. Sd5+ Ka6 64. Tg6+ Kb7 65. Kb5 Tc1 66. Tg2 Kc8 67. Tg7 Kd8 68. Sf6 Tc7 69. Tg5 Tf7 70. Sd5 Kd7 71. Tg6 Tf1 72. Kc5 Tc1+ 73. Kd4 Td1+ 74. Ke5 ½:½

5. Partie 

 Kasparow-Kramnik ½:½
 Moskau, 15. Oktober 2000
 Englische Eröffnung, A30
 1. c4 c5 2. Sf3 Sf6 3. g3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. Lg2 Sc6 6. Sc3 g6 7. 0–0 Lg7 8. Da4 Sb6 9. Db5 Sd7 10. d3 0–0 11. Le3 Sd4 12. Lxd4 cxd4 13. Se4 Db6 14. a4 a6 15. Dxb6 Sxb6 16. a5 Sd5 17. Sc5 Td8 18. Sd2 Tb8 19. Sc4 e6 20. Tfc1 Lh6 21. Tcb1 Lf8 22. Sb3 Lg7 23. Lxd5 Txd5 24. Sbd2 e5 ½:½

6. Partie 

 Kramnik-Kasparow ½:½
 Moskau, 17. Oktober 2000
 Angenommenes Damengambit, D27
 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 e6 4. e3 c5 5. Lxc4 a6 6. 0–0 Sf6 7. a4 Sc6 8. De2 cxd4 9. Td1 Le7 10. exd4 0–0 11. Sc3 Sd5 12. Lb3 Te8 13. h4 Scb4 14. h5 b6 15. Se5 Lb7 16. a5 b5 17. h6 g6 18. Se4 Sc7 19. Sc5 Ld5 20. Ta3 Sc6 21. Lxd5 Dxd5 22. Scd7 Tad8 23. Sxc6 Txd7 24. Sxe7+ Texe7 25. Tc3 f6 26. Le3 Kf7 27. Tdc1 Db7 28. Tc5 Sd5 29. Df3 Sb4 30. De2 Tc7 31. Lf4 Txc5 32. dxc5 e5 33. Dd2 Sc6 34. Dd5+ Kf8 35. Le3 Dd7 36. Df3 Kf7 37. Td1 e4 38. De2 Df5 39. Td6 Te6 40. Td7+ Te7 41. Td6 Te6 42. Dd1 g5 43. Dh5+ Ke7 44. Dd1 Kf7 45. Td7+ Kg6 46. Tg7+ Kxh6 47. Dd7 Te5 48. Df7 Td5 49. Kh1 Sd8 50. Txh7+ Dxh7 51. Dxd5 Kg6+ 52. Kg1 Dc7 53. Dg8+ Kf5 54. Dd5+ Kg6 55. Dxe4+ Kg7 56. Da8 Dd7 57. Kh2 Dd3 58. g3 Sf7 59. Db7 Kg6 60. Dxa6 Se5 61. Da8 Sg4+ 62. Kh3 Df5 63. Dg8+ Kh6 64. Dh8+ Kg6 65. De8+ Kh6 66. Dh8+ ½:½

7. Partie 

 Kasparow-Kramnik ½:½
 Moskau, 19. Oktober 2000
 Englische Eröffnung, A31
 1. c4 c5 2. Sf3 Sf6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 5. Sc3 e6 6. g3 Dc7 7. Dd3 Sc6 8. Sxc6 dxc6 9. Lg2 e5 10. 0–0 Le6 11. Sa4 ½:½

8. Partie 

 Kramnik-Kasparow ½:½
 Moskau, 21. Oktober 2000
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E32
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2 0–0 5. a3 Lxc3+ 6. Dxc3 b6 7. Lg5 Lb7 8. f3 h6 9. Lh4 d5 10. e3 Sbd7 11. cxd5 Sxd5 12. Lxd8 Sxc3 13. Lh4 Sd5 14. Lf2 c5 15. Lb5 Tfd8 16. e4 Sc7 17. Lxd7 Txd7 18. dxc5 f5 19. cxb6 axb6 20. Se2 fxe4 21. fxe4 Lxe4 22. 0–0 Td2 23. Sc3 Lb7 24. b4 Tf8 25. Ta2 Txa2 26. Sxa2 Sd5 27. Ld4 Ta8 28. Sc3 Sxc3 29. Lxc3 Txa3 30. Ld4 b5 31. Tf4 Td3 32. Tg4 g5 33. h4 Kf7 34. hxg5 hxg5 35. Kf2 Td2+ 36. Ke3 Txg2 37. Txg2 Lxg2 38. Le5 ½:½

9. Partie 

 Kasparow-Kramnik ½:½
 Moskau, 22. Oktober 2000
 Spanische Partie (Berliner Verteidigung), C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8+ Kxd8 9. Sc3 h6 10. Td1+ Ke8 11. h3 a5 12. Lf4 Le6 13. g4 Se7 14. Sd4 Sd5 15. Sce2 Lc5 16. Sxe6 fxe6 17. c4 Sb6 18. b3 a4 19. Ld2 Kf7 20. Lc3 Thd8 21. Txd8 Txd8 22. Kg2 Td3 23. Tc1 g5 24. Tc2 axb3 25. axb3 Sd7 26. Ta2 Le7 27. Ta7 Sc5 28. f3 Sxb3 29. Txb7 Sc1 30. Sxc1 Txc3 ½:½

10. Partie 

 Kramnik-Kasparow 1:0
 Moskau, 24. Oktober 2000
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E53
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0–0 5. Ld3 d5 6. Sf3 c5 7. 0–0 cxd4 8. exd4 dxc4 9. Lxc4 b6 10. Lg5 Lb7 11. Te1 Sbd7 12. Tc1 Tc8 13. Db3 Le7 14. Lxf6 Sxf6 15. Lxe6 fxe6 16. Dxe6+ Kh8 17. Dxe7 Lxf3 18. gxf3 Dxd4 19. Sb5 Dxb2 20. Txc8 Txc8 21. Sd6 Tb8 22. Sf7+ Kg8 23. De6 Tf8 24. Sd8+ Kh8 25. De7 1:0

11. Partie 

 Kasparow-Kramnik ½:½
 Moskau, 26. Oktober 2000
 Spanische Partie, C78
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 b5 6. Lb3 Lc5 7. a4 Lb7 8. d3 0–0 9. Sc3 Sa5 10. axb5 Sxb3 11. cxb3 axb5 12. Txa8 Lxa8 13. Sxe5 d5 14. Lg5 dxe4 15. dxe4 Dxd1 16. Txd1 b4 17. Lxf6 bxc3 18. bxc3 gxf6 19. Sd7 Ld6 20. Sxf8 Kxf8 21. f3 h5 22. h4 Ke7 23. Kf2 Lb7 24. c4 Le5 25. Td2 Lc8 26. Td5 Le6 27. Ta5 c5 28. Ke3 Ld4+ 29. Kd3 f5 30. b4 fxe4+ 31. Kxe4 Lf2 32. bxc5 Lxh4 33. c6 Kd6 34. Txh5 Lf2 35. g4 Kxc6 36. Th2 Lc5 37. Tc2 f6 38. Th2 Lxc4 39. Th6 Ld5+ 40. Kf5 Lxf3 41. g5 Kd5 ½:½

12. Partie 

 Kramnik-Kasparow ½:½
 Moskau, 28. Oktober 2000
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E55
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0–0 5. Ld3 d5 6. Sf3 c5 7. 0–0 dxc4 8. Lxc4 Sbd7 9. a3 cxd4 10. axb4 dxc3 11. bxc3 Dc7 12. Le2 Dxc3 13. La3 Sd5 14. Db1 Df6 15. Ld3 h6 16. b5 Td8 17. Lb2 De7 18. Ta4 Sc5 19. Lh7+ Kh8 20. Th4 f6 21. Tc4 Ld7 22. La3 b6 23. Le4 a6 24. bxa6 Txa6 25. Lxc5 bxc5 26. Tfc1 Ta5 27. Db2 Tb5 28. Da3 Sb6 29. T4c3 Tb4 30. Sd2 f5 31. Lf3 Sa4 32. Txc5 Tb2 33. Sc4 Dxc5 ½:½

13. Partie 

 Kasparow-Kramnik ½:½
 Moskau, 29. Oktober 2000
 Spanische Partie (Berliner Verteidigung), C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8+ Kxd8 9. Sc3 h6 10. h3 Ke8 11. Se4 c5 12. c3 b6 13. Te1 Le6 14. g4 ½:½

14. Partie 

 Kramnik-Kasparow ½:½
 Moskau, 31. Oktober 2000
 Englische Eröffnung, A15
 1. Sf3 Sf6 2. c4 b6 3. g3 c5 4. Lg2 Lb7 5. 0–0 g6 6. Sc3 Lg7 7. d4 cxd4 8. Dxd4 d6 9. Td1 Sbd7 10. Le3 Tc8 11. Tac1 0–0 12. Dh4 a6 13. Se1 Lxg2 14. Sxg2 Te8 15. b3 Dc7 16. Lg5 Db7 17. Se3 b5 18. Sed5 bxc4 19. bxc4 h5 20. Df4 Dc6 21. Lxf6 Sxf6 22. Sxf6+ Lxf6 23. Sd5 Lb2 24. Tb1 Lg7 25. Dg5 Kf8 26. Tdc1 e6 27. Sf6 Ted8 28. h4 Da8 29. c5 Txc5 30. Txc5 Lxf6 31. Dxf6 dxc5 32. Kh2 Kg8 33. Tb6 Te8 34. Df3 Dxf3 35. exf3 Tc8 36. Txa6 c4 37. Td6 c3 38. Td1 Ta8 39. Tc1 Txa2 40. Txc3 Txf2+ 41. Kg1 Ta2 42. Tc7 Kf8 43. Tb7 Ke8 44. Tb8+ Ke7 45. Tb7+ Kf6 46. Kf1 e5 47. Tb6+ Kf5 48. Tb7 Ke6 49. Tb6+ Kf5 50. Tb7 f6 51. Tg7 g5 52. hxg5 fxg5 53. Tg8 g4 54. Tf8+ Ke6 55. Te8+ Kf5 56. Tf8+ Kg6 57. Tg8+ Kf5 ½:½

15. Partie 

 Kasparow-Kramnik ½:½
 Moskau, 2. November 2000
 Katalanische Eröffnung, E06
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0–0 6. 0–0 dxc4 7. Dc2 a6 8. Dxc4 b5 9. Dc2 Lb7 10. Ld2 Le4 11. Dc1 Lb7 12. Lf4 Ld6 13. Sbd2 Sbd7 14. Sb3 Ld5 15. Td1 De7 16. Se5 Lxg2 17. Kxg2 Sd5 18. Sc6 Sxf4+ 19. Dxf4 De8 20. Df3 e5 21. dxe5 Sxe5 22. Sxe5 Dxe5 23. Td2 Tae8 24. e3 Te6 25. Tad1 Tf6 26. Dd5 De8 27. Tc1 g6 28. Tdc2 h5 29. Sd2 Tf5 30. De4 c5 31. Dxe8 Txe8 32. e4 Tfe5 33. f4 T5e6 34. e5 Le7 35. b3 f6 36. Sf3 fxe5 37. Sxe5 Td8 38. h4 Td5 ½:½

Literatur 
 Evgeny Bareev, Ilya Levitov: From London to Elista. New in Chess, Alkmaar 2007, ISBN 978-90-5691-219-2.
 Raymond Keene, Don Morris: The Brain Games World Chess Championship 2000. Hardinge Simpole, London 2002, ISBN 1-84382-003-X.

Weblinks

Einzelnachweise 

2000
Schachveranstaltung 2000
Schachwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham